Echininus är ett släkte av snäckor. Echininus ingår i familjen strandsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strandsnäckor
Echininus